RollerCoaster Tycoon 2: Zakręcone czasy (ang. Rollercoaster Tycoon 2: Time Twister) – drugi oficjalny dodatek do symulacji wesołego miasteczka RollerCoaster Tycoon 2, wydany przez Atari/Infogrames 21 października 2003. Polskim dystrybutorem został CD Projekt.

Dodatek rozszerza podstawową wersję gry o nowe tematyczne krajobrazy nawiązujące do różnych epok historycznych. Nasz park zyskuje takie atrakcje jak: jaskiniowcy, szkielety, rycerze, Meduzy, dinozaury i przeróżne futurystyczne wynalazki (ponad 140 nowych elementów). Wprowadza także nowe modele kolejek (m.in. Raptor, Minotaur Maze oraz Jet Pack), a także 14 nowych scenariuszy.

Linki zewnętrzne 
 Opis gry na Gry OnLine

Dodatki do gier komputerowych
Gry na platformę Windows
2003 w grach komputerowych
Komputerowe gry symulacyjne